O Hino à Santa Igreja Católica, atualmente ele é um hino da Igreja Católica Apostólica Romana, já foi um hino oficial da mesma.

Letra

Santa Igreja 

1. Santa Igreja, Romana, Católica
Una, excelsa, divina, imortal
Que conservas a fé apostólica
E as promessas da vida eternal!

Refrão:
Nós te amamos! Nós somos teus filhos!
Em teu seio queremos viver,
E, da luz que nos dás entre os brilhos,
Nos teus braços maternos morrer!

2. Sobre a rocha de Pedro invencível
Tu abranges a terra e os céus;
Na doutrina de Cristo infalível
Tua força, é a força de Deus!

3. No áureo trono dos séculos sentada,
Resplandece com a mais viva luz,
Sustentando na dextra sagrada, O farol deslumbrante da Cruz.

4. Por ti desce a torrente divina
Da verdade suprema, eternal,
Essa forte e sublime doutrina,
Tão perfeita, que não tem igual!

5. Ninguém pode impedir-te o caminho
Pois que Deus te conduz pela mão
Nem o mal, nem o ódio mesquinho
Nem os erros da falsa razão 

6. Do martírio o almo sangue fecundo,
Deu-te vida, expansão e vigor,
São modelos teus santos p`ro mundo
Do heroísmo no bem e no amor.

7. És eterna, pois tens a promessa
De Deus mesmo, que é teu fundador
É debalde que o mundo arremessa
Contra ti o seu dardo traidor

8. Teus altares são novos cenáculos
Privilégio na terra só teus!
Tens Jesus, vivo em teus tabernáculos
E, por isso, na terra é o céu!

Santa Igreja Catolica
Música religiosa